Dit is een lijst van planetoïden 111901-112000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (111901) - || 2002 FE17 || 17 maart 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (111902) - || 2002 FJ29 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111903) - || 2002 FV29 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111904) - || 2002 FO31 || 20 maart 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111905) - || 2002 FQ31 || 19 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111906) - || 2002 FF33 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111907) - || 2002 FO33 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111908) - || 2002 FY33 || 20 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111909) - || 2002 FK34 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111910) - || 2002 FU34 || 20 maart 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111911) - || 2002 FE36 || 21 maart 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (111912) - || 2002 FV39 || 16 maart 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111913) - || 2002 GD || 1 april 2002 || Kleť || Kleť
|-
| (111914) - || 2002 GS2 || 4 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111915) - || 2002 GN3 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111916) - || 2002 GE5 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111917) - || 2002 GL9 || 15 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (111918) - || 2002 GS10 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111919) - || 2002 GH11 || 14 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (111920) - || 2002 GX11 || 15 april 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (111921) - || 2002 GH13 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111922) - || 2002 GU17 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111923) - || 2002 GW17 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111924) - || 2002 GS19 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111925) - || 2002 GD20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111926) - || 2002 GJ20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111927) - || 2002 GX20 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111928) - || 2002 GA22 || 15 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111929) - || 2002 GQ23 || 15 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111930) - || 2002 GP25 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111931) - || 2002 GU25 || 14 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111932) - || 2002 GG33 || 1 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111933) Alphonsetardif || 2002 GK37 || 3 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (111934) - || 2002 GG38 || 2 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111935) - || 2002 GB40 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111936) - || 2002 GE40 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111937) - || 2002 GG41 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111938) - || 2002 GB44 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111939) - || 2002 GJ45 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111940) - || 2002 GT47 || 4 april 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (111941) - || 2002 GF48 || 4 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111942) - || 2002 GB51 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111943) - || 2002 GM51 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111944) - || 2002 GS53 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111945) - || 2002 GY55 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111946) - || 2002 GA56 || 5 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111947) - || 2002 GF56 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111948) - || 2002 GG56 || 5 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111949) - || 2002 GY56 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111950) - || 2002 GM57 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111951) - || 2002 GY57 || 8 april 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (111952) - || 2002 GX61 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111953) - || 2002 GD62 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111954) - || 2002 GZ65 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111955) - || 2002 GW66 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111956) - || 2002 GX68 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111957) - || 2002 GP70 || 8 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111958) - || 2002 GH72 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111959) - || 2002 GP73 || 9 april 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (111960) - || 2002 GT73 || 9 april 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (111961) - || 2002 GM75 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111962) - || 2002 GP75 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111963) - || 2002 GH78 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111964) - || 2002 GO78 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111965) - || 2002 GP78 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111966) - || 2002 GD79 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111967) - || 2002 GC81 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111968) - || 2002 GX81 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111969) - || 2002 GW82 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111970) - || 2002 GL83 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111971) - || 2002 GZ83 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111972) - || 2002 GR87 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111973) - || 2002 GX87 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111974) - || 2002 GN88 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111975) - || 2002 GA89 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111976) - || 2002 GX92 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111977) - || 2002 GB93 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111978) - || 2002 GM93 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111979) - || 2002 GP93 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111980) - || 2002 GU93 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111981) - || 2002 GW93 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111982) - || 2002 GA95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111983) - || 2002 GE95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111984) - || 2002 GJ95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111985) - || 2002 GM95 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111986) - || 2002 GC96 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111987) - || 2002 GT96 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111988) - || 2002 GU96 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111989) - || 2002 GV96 || 9 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111990) - || 2002 GY103 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111991) - || 2002 GL107 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111992) - || 2002 GX110 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111993) - || 2002 GA(111 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111994) - || 2002 GW(111 || 10 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111995) - || 2002 GG114 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111996) - || 2002 GV117 || 11 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111997) - || 2002 GX123 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111998) - || 2002 GN133 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (111999) - || 2002 GB134 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (112000) - || 2002 GO137 || 12 april 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten